Elena Gómez, el nombre puede pertenecer a:

 Elena Gómez (1985), gimnasta artística española.
 Elena Gómez (1901-1992), publicista y periodista española.